
Termin -{R22}- ima više značenja.

 R-oznake, R22: Štetno ako se proguta
 Robinson R22, helikopter